Конвенция о статусе беженцев — конвенция (международный договор), принятая 28 июля 1951 года в Женеве конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. Вступила в силу 22 апреля 1954 года.

Конвенция даёт определения понятия «беженец» и устанавливает общие основания, на которых предоставляется статус беженца. Конвенция запрещает какую-либо дискриминацию в отношении беженцев. Частью прав беженцы пользуются наравне с гражданами принимающей их страны, частью — на тех же условиях, что и иностранцы. Конвенция допускает высылку беженца в интересах государственной безопасности, но запрещает их возвращение в государство, из которого они бежали, опасаясь преследования.

На апрель 2015 года в Конвенции участвуют 145 государств из 193 членов ООН. Россия присоединилась к Конвенции и Протоколу 1967 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 13 ноября 1992 года.

История

Предыстория 

Проблема беженцев остро встала в Европе в контексте Первой мировой войны, сопровождавшейся распадом Османской, Австро-Венгерской и Российской империй, территориальными изменениями, случаями геноцида и, как следствие, массовыми перемещениями населения. 

30 сентября 1930 года Лига наций создала Международную организацию по делам беженцев (Офис Нансена), которая не только продолжила работу Верховного Комиссара по делам русских и армянских беженцев, но также взяла на себя гуманитарную работу в интересах беженцев, выполнявшуюся в 1924-1929 годах Международной Организацией Труда.

Новая волна беженцев была связана с приходом нацистов к власти в Германии. В 1933 году заинтересованными государствами был назначен Верховный Комиссар по делам беженцев из Германии. После выхода Германии из Лиги наций в 1936 году его функции были интегрированы в Офис Нансена.

В июле 1938 года для того, чтобы справиться с возрастающим потоком беженцев из Германии, заинтересованные государства создали Межправительственный комитет по делам беженцев. Этот Комитет работал вне Лиги Наций и занимался также делами беженцев из Австрии и Испании.

Очередной импульс международному сотрудничеству в интересах беженцев был придан Второй мировой войной. В 1944 году странами антигитлеровской коалиции была создана первая структура еще не созданной ООН — Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA, ЮНРРА).

В 1946 году для оказания помощи огромному числу беженцев, появившихся результате Второй мировой войны была создана специальная организация для беженцев — Международная организация по делам беженцев.

10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека. В ней среди прочего говорилось о праве на убежище.

Наконец, в 1951 году в Женеве была принята Конвенция о статусе беженцев. Конвенция дала определения понятия «беженец» и установила общие основания, на которых предоставляется статус беженца. В документе была обозначена предельная дата действия: она распространялась на беженцев, ставших таковыми в результате событий, происшедших до 1 января 1951 года.

После 1951 года 

31 января 1967 года Конвенция была дополнена принятым в Нью-Йорке Протоколом. Протокол подтвердил определение беженца, данное в Конвенции, за исключением слов «в результате событий, произошедших до 1 января 1951 года» и слов «в результате подобных событий». Протокол обязал государства-участников сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

См. также 
 Статус беженца

Примечания

Ссылки 
 Конвенция о статусе беженцев на сайте ООН
 UNHCR — The 1951 Refugee Convention 
 Развитие определения беженца в международном праве беженца

Беженцы
Договоры и конвенции ООН
Женевские конвенции
Международные конвенции
Международное гуманитарное право